Зуево — деревня в Зубцовском районе Тверской области России. Входит в состав Зубцовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 2 км на запад от райцентра города Зубцов.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Белогуровской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Ожибоковского сельсовета Зубцовского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Зуевского сельского округа, с 2005 года — в составе Зубцовского сельского поселения.

В годы Советской власти в деревне располагалась центральная усадьба колхоза «Дружба».

Население

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района